Лизоркин, Пётр Иванович (3 апреля 1922 — 20 сентября 1993) — советский математик, профессор, создатель теории пространств Лизоркина — Трибеля. Участник Великой Отечественной войны

Биография 
Уроженец села Сасово Елатомского уезда Тамбовской губернии, П. И. Лизоркин детство и юношеские годы прожил в Елатьме на Оке.
После окончания средней школы он поступил на физико-математический факультет Воронежского Государственного Университета.
Однако в 1940 году с первого курса Пётр Иванович был призван в армию и направлен в Харьковское Военно-авиационное училище.
С началом Великой Отечественной войны училище эвакуируется в Красноярск.

Окончив училище в 1942 г. и пройдя дополнительную подготовку в Высшей школе штурманов и при лётном центре Авиации дальнего действия в г. Рыбинске, с 1943 г. П. И. Лизоркин служил на фронте в действующей армии.
В качестве штурмана Авиации дальнего действия он сделал 120 успешных боевых вылетов в тыл врага и был награждён тремя орденами.

В мае 1944 года самолёт, в экипаже которого состоял П. И. Лизоркин, был сбит в глубоком тылу врага.
Целый год Пётр Иванович провёл в немецких лагерях для военнопленных, затем, будучи освобождённым из плена незадолго до конца войны, прошёл длительную госпроверку и лишь в декабре 1945 года был демобилизован из армии.

В феврале 1946 года П. И. Лизоркин поступил на инженерно-физический факультет Московского Механического института (впоследствии преобразованного в Московский инженерно-физический институт).
П. И. Лизоркин окончил его с отличием в 1951 году по специальности «теоретическая физика» и был рекомендован в аспирантуру по этой специальности; однако работать в этой области не позволили, вспомнили плен, сказался закрытый профиль института.

В 1951—1957 годах П. И. Лизоркин работал преподавателем кафедры высшей математики МИФИ, а в 1958 году поступил в аспирантуру и с этого времени работал в области математики.
В 1961 году П. И. Лизоркин защитил кандидатскую диссертацию.
В том же году его пригласили на работу в отдел теории функций Математического института АН СССР, где в 1969 году П. И. Лизоркин защитил докторскую диссертацию.

Работая в Математическом институте СССР, П. И. Лизоркин не порывал с педагогической деятельностью.
В течение ряда лет он заведовал кафедрой высшей математики МИФИ, был профессором этой кафедры.
В эти же годы в МИФИ началась фундаментальная перестройка преподаваемого курса высшей математики, введение в курсы элементов функционального анализа.
Учебник П. И. Лизоркина «Курс дифференциальных и интегральных уравнений с дополнительными главами математического анализа» отражает опыт МИФИ в этом направлении, сокращая «разрыв между подготовкой выпускника ВУЗа и требованиями, с которыми ему приходится встречаться на практике».

П. И. Лизоркин был женат на Кузнецовой Валентине Алексеевне, преподавателе МИФИ, у них трое детей.

Научная деятельность 

П. И. Лизоркиным получено окончательное решение задачи о естественном расширении пространств С. Л. Соболева на дробные индексы дифференцирования.
Им было введено понятие обобщённой лиувиллевской производной и на его основе определены анизотропные классы бесселевых потенциалов
Дальнейшее развитие этих работ привело к построению шкал пространств, известных в
литературе как пространства Лизоркина-Трибеля.
Петром Ивановичем была развита теория Фурье-мультипликаторов, обобщающая и дополняющая результаты Ю. Марцинкевича и С. Г. Михлина.

Большой цикл совместных работ С. М. Никольского и П. И. Лизоркина по теории краевых задач для эллиптических операторов с сильным вырождением на всей границе области сильно продвинул этот раздел теории дифференциальных уравнений.
Они обнаружили, что корректная постановка задачи Дирихле для оператора порядка  требует задания на границе области не  условий, а меньшего их числа в зависимости от показателя вырождения оператора, разработали вариационные методы исследования первой краевой задачи, изучили свойства гладкости решений этой задачи в зависимости от гладкости коэффициентов и правой части уравнения.

В последние годы жизни П. И. Лизоркин занимался теорией приближений на однородных многообразиях.

Пространства Лизоркина-Трибеля 

Пространства, получившие в научной среде название пространств Лизоркина-Трибеля, были введены П. И. Лизоркиным и затем более детально исследованы немецким математиком Хансом Трибелем.

Обозначим  - пространство Шварца комплекснозначных быстроубывающих бесконечно дифференцируемых функций на .
Рассматривается совокупность  всех систем функций , таких что:
 Носители функций из системы  являются подмножествами следующих множеств: , , ;
 Для каждого мультииндекса  существует положительное число , при котором  для всех  и всех , где ;
  для каждого .

Пространства Лизоркина–Трибеля  определяются для  следующим образом:
.

Здесь для краткости  обозначает оператор дифференцирования, берущий для всех  частную -ю производную по ;
 - оператор преобразования Фурье;
а символом  обозначается множество всех умеренных распределений на .

Принадлежность функции пространству Лизоркина-Трибеля означает представимость её в виде суммы атомарных функций, т.е. функций заданной гладкости с некоторым числом нулевых моментов, чьи преобразования Фурье также имеют фиксированную гладкость.

Теоремы, сформулированные П. И. Лизоркиным и Х. Трибелем, гарантировали существование разложения функции через атомарные функции, хотя и без описания способа его получения.

Области применения 

Появление базисов , по которым можно производить разложения функций, привело к существенному прогрессу в теории функциональных пространств.
Базисы нашли широкое распространение от чисто математических проблем описания функциональных пространств до сугубо прикладных проблем цифровой обработки сигналов и изображений.
Базисы всплесков находят всё большие применения в физике, астрономии, геофизике, медицине и других областях знаний.
Причина такой популярности состоит в том, что всплески являются идеальным инструментом для адекватного представления нестационарных сигналов как с точки зрения глубинных свойств, важных в теории, так и с точки зрения существования для них экономичных численных алгоритмов.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Харьковского высшего военного командно-инженерного училища
Выпускники МИФИ
Математики России
Математики СССР
Математики по алфавиту